Por George Villiers, pode estar à procura de:

George Villiers, 1.° Duque de Buckingham, político inglês e favorito de Jaime I da Inglaterra.
George Villiers, 2.° Duque de Buckingham, filho do antecessor.

Desambiguação